В 1955 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Создан тор с магнитным полем (ТМП) — первый токамак (СССР).
 16 июня — совершил первый полёт самолёт Е-4 — прототип МИГ-21 (лётчик-испытатель Г. А. Седов).
 17 июня — в воздух поднялся первый советский реактивный пассажирский самолёт Ту-104.

Достижения человечества

Изобретения 
 25 октября — американская компания «Tappan Company» впервые представила бытовую микроволновую печь.
 Компания Bell Labs представила первый полностью транзисторный компьютер TRADIC.
 Йонас Солк запатентовал инъекционную вакцину против полиомиелита.
 Представлен первый копир японской компанией Ricoh.

Новые виды животных 
 Животные, описанные в 1955 году

Награды 
 Нобелевская премия
 Физика — Уиллис Юджин Лэмб — «За открытия, связанные с тонкой структурой спектра водорода», Поликарп Куш — «За точное определение магнитного момента электрона».
 Химия — Винсент Дю Виньо — «За работу с биологически активными соединениями, особенно за впервые осуществлённый синтез полипептидного гормона».
 Медицина и физиология — Аксель Хуго Теодор Теорелль — «За открытия, касающиеся природы и механизма действия окислительных ферментов».

Родились 
 3 июня — Зайнидин Курманов, киргизский учёный-историк, политолог, юрист, философ и публицист.
 8 июня — Сэр Тим Бернерс-Ли, английский учёный, изобретатель Всемирной паутины.
 28 октября — Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.

Скончались 
 24 февраля — Борис Васильевич Базилевский, советский астроном.
 11 марта — Александр Флеминг британский бактериолог.
 18 апреля — Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии по физике (1921).
 19 октября — Эжен Жозеф Дельпорт, бельгийский астроном.
 30 октября — Димитрие Густи, румынский социолог, историк, философ.
 8 декабря — Герман Клаус Гуго Вейль, немецкий математик.
 13 декабря — Антониу Эгаш Мониш португальский психиатр и нейрохирург, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1949 год.

См. также

Примечания